Coronaro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Coronaro (1851–1933), italienischer Komponist und Lehrer 
 Arrigo Coronaro (1880–1906), italienischer Komponist 
 Gellio Benvenuto Coronaro (1863–1916), italienischer Komponist, Pianist und Dirigent 
 Gaetano Coronaro (1852–1908), italienischer Komponist, Dirigent und Lehrer 

Siehe auch:

 Cornaro, venezianische Adelsfamilie
 Cornaro (Begriffsklärung)